Harrold – wieś w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Harrold – miejscowość w USA, w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hughes